Temperley ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Temperley (* 1975), britische Modedesignerin 
 Joe Temperley (1929–2016), britischer Saxophonist 
 Harold Temperley (Harold William Vazeille Temperley; 1879–1939), britischer Historiker
 Harold Neville Vazeille Temperley (1915–2017), britischer Physiker

Temperley ist der Name folgender Orte:

 Temperley (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien